Pentecost III е EP албум на британската дуум метъл група Anathema. Записан е през 1994 г., но поради сливането на лейбълите Peaceville Records и Music For Nations, излиза през май 1995 г. Pentecost III е преиздаден през 2001 г. заедно с The Crestfallen на един диск.

Състав 
 Даниъл Кавана – китара
 Винсънт Кавана – китара
 Джон Дъглас – барабани
 Дънкан Патерсън – бас
 Дарън Уайт – вокали

Песни 

 Memento Mori съдържа скрита песен – "Horses / 666"

Бележки

Външни препратки 
 Официален сайт

Музикални албуми от 1995 година
Албуми на Анатема